Nogometni klub Trogir 1912 (NK Trogir 1912; Trogir 1912) je nogometni klub iz Trogira, nasljednik je HNK Trogira, najstarijeg kluba u gradu. Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./201 klub se natječe u 2. ŽNL Splitsko-dalmatinskoj.

O klubu 
Klub je osnovan 5. studenog 2009. godine, od strane gradske vlasti Trogira, nakon što je zbog financijskih problema došlo do gašenja seniorske momčadi HNK Trogir. 
 
  
   
Klub je sa s ligaškim natjecanjima za seniore počeo u sezoni 2010./11. Istovremeno je nastavljen i rad HNK Trogir, kojeg su preuzeli navijači, te su se dva trogirska kluba i susretala u ligaškim natjecanjima. S vremenom su i HNK Trogir i NK Croatia Trogir organizacijski prilkjučeni NK Trogir 1912.  
U lipnju 2022. godine skupština kluba je odlučila da se klub preimenuje u HNK Slaven Trogir  
(NK "Trogir" je djelovao pod imenom "Slaven" od 1930. do 1993. godine).

Uspjesi 
 1. ŽNL / ŽNL Splitsko-dalmatinska
 drugoplasirani: 2010./11., 2011./12. 

 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 prvak: 2020./21. 
 drugoplasirani: 2015./16.

Pregled po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci 
 Trogir 
 HNK Trogir 
 NK Croatia Trogir

Vanjske poveznice 
 NK Trogir - 1912, facebook stranica 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB TROGIR 1912 
 transfermarkt.com, NK Trogir 1912

Izvori 
 
 bisnode.hr, Nogometni klub "TROGIR 1912" 
 fininfo.hr, NK "TROGIR 1912" 
 nszsd.hr - Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske, Adresar nogometnih klubova, preuzeto 24. rujna 2018.
  

Trogir 1912
Trogir 1912